Peter Hall peut désigner :
 Sir Peter Hall (1930-2017), un réalisateur britannique ;
 Sir Peter Hall (1932-2014), un urbaniste et géographe britannique ;
 Peter Gavin Hall (1951–2016), un statisticien australien, lauréat du prix Samuel Wilks en 2012 ;
 Kevin Peter Hall (1955-1991), un acteur américain.